Diabolical Fullmoon Mysticism е дебютен студиен албум на блек метъл групата Immortal. Преиздаден през 2005 г.

Състав 
 Абат Дуум Окулта – вокали, бас
 Демонас Дуум Окулта – китара, акустична китара
 Армагеда – барабани

Песни

Бележки 

Албуми на Имортъл
Музикални албуми от 1992 година
Дебютни албуми